Herslev Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Herslev Sogn (Fredericia Kommune)
 Herslev Sogn (Lejre Kommune)